Aðaldalur steht für: 

 eine ehemalige isländische Gemeinde, heute Teil von Þingeyjarsveit
 ein Tal in der Gemeinde Þingeyjarsveit, siehe Aðaldalur (Tal)